Hooiberg est un mot néerlandais, littéralement tas de foin.

Un hooiberg est un bâtiment agricole des Pays-Bas
Le Hooiberg est une colline volcanique de Aruba